Адаму () — греческая и африканская фамилия. Известные носители:
 Адаму, Баба (род. 1979) — ганский футболист.
 Адаму, Иви (род. 1993) — кипрская певица.
 Адаму, Чуквубуике (род. 2001) — австрийский футболист.
 Адаму, Яя (род. 1982) — камерунский и российский баскетболист.